Аделгунда Баварска () може да се отнася за баварските принцеси:
 Аделгунда Баварска (1823 – 1914), дъщеря на крал Лудвиг I Баварски, съпруга на ерцхерцог Франц V фон Австрия-Есте (1819 – 1875)
 Аделгунда Баварска (1870 – 1958), дъщеря на крал Лудвиг III Баварски, съпруга на княз Вилхелм фон Хоенцолерн (1864 – 1927)
 Аделгунда Баварска (1917 – 2004), внучка на крал Лудвиг III Баварски, дъщеря на принц Франц Мария Луитполд Баварски (1875 – 1957), съпруга (1948) на фрайхер Зденко фон Хоенинг О'Карол (1906 – 1996)

Източници 

Вителсбахи